Апертура 1997 () — первая половина 68-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1997/98 на rsssf.com

1997
Аргентина
1997 год в Аргентине